Никола́й Пономарёв: Пономарёв, Николай Александрович (1929—1995) — Герой Социалистического Труда (1971).
 Пономарёв, Николай Алексеевич (1927—2014) — Герой Социалистического Труда.
 Пономарёв, Николай Афанасьевич (1918—1997) — советский график, педагог, народный художник СССР.
 Пономарёв, Николай Викторович (род. 1947) — советский и российский художник, график и иллюстратор, краевед, поэт.
 Пономарёв, Николай Георгиевич (1900—1942) — советский оптик.
 Пономарёв, Николай Григорьевич (1902—1964) — советский военный, государственный и политический деятель.
 Пономарёв, Николай Иванович (род. 1938) — советский военный дирижёр, полковник.
 Пономарёв, Николай Николаевич (1890—1942) — учёный, разработчик электроизмерительных приборов, педагог.
 Пономарёв, Николай Павлович (1919—2003) — советский дипломат.
 Пономарёв, Николай Петрович (1867—1918) — диакон Русской православной церкви, священномученик.
 Пономарёв, Николай Сергеевич (род. 1950) — писатель, заслуженный работник МВД в отставке.
 Пономарёв, Николай Тимофеевич (1923—1943) — Герой Советского Союза.